Selinger ist der Familienname folgender Personen:

 Arie Selinger (* 1937), israelischer Volleyballtrainer
 Greg Selinger (* 1951), kanadischer Politiker
 Natascha Selinger (* 1938), deutsche Schriftstellerin
 Patricia Selinger (* 1949), US-amerikanische Informatikerin und IBM Fellow
 Shlomo Selinger (* 1928), israelisch-französischer Bildhauer
 Thomas Selinger (* 1969), österreichischer Maler, Grafiker und Karikaturist

Siehe auch:
 Salinger 
 Seelinger
 Seliger